Jonathan Viera Ramos, né le  à Las Palmas, est un footballeur international espagnol évoluant au poste d'ailier à l'UD Las Palmas.

Biographie

Débuts à Las Palmas

Valence CF et prêt à Vallecano 

Considéré comme un grand espoir du football espagnol, il quitte le club de Las Palmas, qui évoluait encore en  espagnole, pour rejoindre le FC Valence. Après une saison 2011-2012 plutôt correcte, avec 9 buts inscris, il signe dans la maison Che pour une somme avoisinant les 2.5 millions d'euros. Il est annoncé comme étant le prochain David Silva, ancienne gloire de Mestalla.

Standard de Liège 

Le , Jonathan Viera signe un contrat de deux saisons en faveur du Standard de Liège.

Retour à Las Palmas

Sélection espagnole 

Il joue son premier match en équipe d'Espagne le , contre Israël, lors des éliminatoires du mondial 2018 (victoire 0-1 à Jérusalem).

Statistiques

Palmarès

En club 
  Valence CF 
 Vainqueur du Trophée Naranja en 2012 et 2013
 Vainqueur de l'Emirates Cup 2014

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international espagnol
Joueur de l'UD Las Palmas
Joueur du Valence CF
Joueur du Standard de Liège
Joueur du Rayo Vallecano
Joueur du Beijing Guoan
Naissance en octobre 1989
Naissance à Las Palmas de Gran Canaria